Le terme ligne 56 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
Belgique 
 Ancienne ligne 56 du tramway de Bruxelles (supprimée en ) ;
 Ancienne ligne 56 du tramway de Bruxelles (supprimée en ).

Hongrie 
 Lignes 56 et 56A du tramway de Budapest

Voies ferrées 
 Ligne 56 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

56